|-
| (42701) 1998 MD13||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42702) 1998 ME19||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42703) 1998 MM29||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42704) 1998 MB32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42705) 1998 OW8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42706) 1998 QY||1998 QY||19 серпня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (42707) 1998 QM2||||17 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (42708) 1998 QD11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42709) 1998 QM17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42710) 1998 QD20||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42711) 1998 QY25||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (42712) 1998 QX28||||23 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (42713) 1998 QS33||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42714) 1998 QW38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42715) 1998 QE44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42716) 1998 QQ44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42717) 1998 QM47||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42718) 1998 QU52||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42719) 1998 QL66||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42720) 1998 QH69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42721) 1998 QM70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42722) 1998 QX70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42723) 1998 QL73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42724) 1998 QJ76||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42725) 1998 QK80||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42726) 1998 QW84||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42727) 1998 QX85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42728) 1998 QX86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42729) 1998 QE90||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42730) 1998 QE106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42731) 1998 QJ106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42732) 1998 RD1||||12 вересня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42733) 1998 RH2||||15 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (42734) 1998 RH19||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42735) 1998 RZ19||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42736) 1998 RJ25||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42737) 1998 RJ45||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42738) 1998 RK46||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42739) 1998 RJ57||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42740) 1998 RY62||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42741) 1998 RW65||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42742) 1998 RT66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42743) 1998 RP73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42744) 1998 RH74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42745) 1998 RK77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42746) 1998 SV8||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 42747 Фузер (Fuser)||||21 вересня 1998||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| 42748 Андрісані (Andrisani)||||21 вересня 1998||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (42749) 1998 SL25||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42750) 1998 SO53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42751) 1998 SP55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42752) 1998 SV55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42753) 1998 SS59||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42754) 1998 SN60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42755) 1998 ST61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42756) 1998 SA63||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (42757) 1998 SY67||||19 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42758) 1998 SD72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42759) 1998 SR73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42760) 1998 SY78||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42761) 1998 SK104||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42762) 1998 SB116||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42763) 1998 SV119||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42764) 1998 SJ122||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42765) 1998 SR137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42766) 1998 SN143||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42767) 1998 SJ150||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42768) 1998 SA168||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42769) 1998 TA1||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42770) 1998 TH5||||13 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42771) 1998 TB32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42772) 1998 TJ34||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (42773) 1998 UN15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (42774) 1998 UZ20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 42775 Б'янчіні (Bianchini)||||26 жовтня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Ф. Кастеллані
|-
| 42776 Касабланка (Casablanca)||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42777) 1998 UY30||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (42778) 1998 UC33||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42779) 1998 VD13||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42780) 1998 VW17||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42781) 1998 VL28||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42782) 1998 VC48||||15 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42783) 1998 VV53||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42784) 1998 WD1||||16 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42785) 1998 WJ1||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42786) 1998 WU4||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (42787) 1998 WC16||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42788) 1998 XF13||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (42789) 1998 XP74||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42790) 1998 XS93||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42791) 1999 AD6||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42792) 1999 AM13||||7 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (42793) 1999 BN5||||19 січня 1999||Обсерваторія Ґрасслендс||Джемс МакҐага
|-
| (42794) 1999 BL18||||16 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42795) 1999 CO12||||14 лютого 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (42796) 1999 CP53||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42797) 1999 CL76||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42798) 1999 DH2||||19 лютого 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (42799) 1999 DV5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42800) 1999 FB28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

42700